Transfo (toestel), de afkorting van transformator
 Transfo (Zwevegem), een industriële erfgoed site gelegen in Zwevegem